A 2017-es Superbike világbajnokság volt a sorozat harmincadik kiírása. A szezon során tizenhárom helyszínen összesen huszonhat versenyt rendeznek.

A világbajnok ismételten Jonathan Rea lett, aki 2015 és 2016 után sorozatban harmadjára tudott bajnok lenni, amivel új rekordot állított fel.

Csapatok és versenyzők

Eredmények

Bajnokság állása

Versenyzők

Gyártók

Jegyzetek

Fordítás

További információk

Superbike
2017